Ernie Mills peut désigner :
 Ernie Mills (1913-1972), coureur cycliste britannique ;
 Ernie Mills (né en 1968), joueur puis entraîneur de football américain.